Девочка — многозначное слово.

 Девочка — ребёнок женского пола.
 Онисифор Петрович Девоча (Девочка) (XVI век — между 1592—1594) — митрополит Киевский.

 Фильмы
 «Девочка» () — британский короткометражный фильм 1975 года, режиссёр Стивен Двоскин
 «Девочка» (Meisje) — бельгийская драма 2002 года, режиссёр Дороти ван дер Берг
 «Девочка» — российская драма 2008 года, режиссёр Елена Николаева
 «Девочка» — шведская драма 2009 года, режиссёр Фредерик Эдфельдт
 «Девочка» () — французская драма 2010 года, режиссёр Летиция Массон
 «Девочка» () — британский короткометражный фильм 2013 года, режиссёр Люси Ласкомб
 «Девочка» () — бельгийский фильм 2018 года, режиссёр Лукас Донт

 Альбомы
 «Девочка» — четвёртый студийный альбом российской певицы Юты, выпущенный компанией «Никитин» в мае 2004 года.
 «Девочка» — песня группы «Звери».
 «Девочка» — песня группы «Танцы Минус» из альбома 8.
 «Маленькая девочка» — песня группы «в чем дело?» из пластинки Немного грусти на пластинке.

См. также 
 Девочка-волшебница
 Девочка-дура
 Девочка-лисичка
 Девочка-пулемёт
 Девочка-рентген
 Девчонка (телесериал)
  (значения)